Le coup du trombone est une combinaison du jeu de dames basée sur le principe du coup de rappel. Elle doit son nom au vulgarisateur alésien Jean Gamen. Dans ce procédé tactique, les pièces de l'adversaire descendent et remontent à l'image d'un trombone à coulisse.

Principe 

Pour certains auteurs, le coup du trombone n'évolue que sur une seule diagonale et n'est qu'un coup de rappel après l'offre de deux pièces. 
Pour d'autres, la particularité de ce coup est l'offre répétée de pièces sur des diagonales voisines et parallèles. La variante utilisant un envoi en lunette fermée est aussi appelée « coup Raichenbach » (voir animation).

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Notes et références 

trombone